Andrea Fumagalli, un economista italiano, profesor de Economía Política en la Universidad de Pavía y autor de libros
 Angelo Fumagalli,  un historiador y abad de Císter
 José Fernando Fumagalli, un exfutbolista brasileño
 Ombretta Fumagalli Carulli, una jurista, académica y política italiana
 Vito Fumagalliun historiador medievalista italiano